Лос Перикос има више значења:

 Лос Перикос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Перикос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Перикос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Перикос (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Перикос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Перикос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Перикос (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Перикос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Перикос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Перикос, Ел Чолај (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Перикос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Перикос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Перикос, Марија де лос Анхелес Алехандро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Перикос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Перикос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перикос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перикос (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Перикос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику